Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bad Homburg Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. Juni 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe